Curós ist Bestandteil des Familiennamens folgender Personen:

 Lluís Curós i Morató (1886–1979), katalanischer Bildhauer
 Joan Ferrés i Curós (1924–2021), katalanischer Bildhauer
 Jordi Curós i Ventura (1930–2017), katalanischer Maler